

Persone 
 Albino Núñez Domínguez – scrittore, pedagogista e poeta spagnolo
 Alejandro Damián Domínguez – calciatore argentino
 Alejandro Domínguez – dirigente sportivo paraguaiano
 Alejandro Domínguez Escoto – calciatore messicano
 Alejandro Domínguez – ex hockeista su pista e allenatore di hockey su pista argentino
 Alexander Domínguez – calciatore ecuadoriano, portiere
 Alexis Domínguez – calciatore argentino, attaccante
 Alfonso Domínguez – architetto portoghese
 Alfonso Domínguez – ex calciatore uruguaiano, difensore
 Álvaro Domínguez Soto – calciatore spagnolo
 Álvaro José Domínguez – calciatore colombiano
 Ana Lucía Domínguez – attrice colombiana
 Andrés Gómez Domínguez – cestista messicano
 Antonio Domínguez – calciatore spagnolo
 Beatrice Dominguez – ballerina e attrice statunitense
 Belisario Domínguez – politico messicano
 Borja Domínguez – calciatore spagnolo, centrocampista
 Boyón Domínguez, propr. José Luis Domínguez – ex cestista e allenatore di pallacanestro dominicano
 Camil Domínguez – pallavolista dominicana
 Carlos Domínguez – ex calciatore venezuelano
 Carlos Domínguez Cáceres – calciatore spagnolo
 Carmelo Cabrera Domínguez – ex cestista spagnolo
 César Sánchez Domínguez – ex calciatore spagnolo, portiere
 Cesáreo Domínguez – militare argentino
 Charlenne Domínguez – pallavolista portoricana
 Clemente Domínguez – religioso spagnolo
 Diego Domínguez – ex rugbista e allenatore di rugby italiano di origine argentina
 Diego Domínguez – attore e cantante spagnolo
 Diógenes Domínguez – calciatore paraguaiano
 Edgar Domínguez – ex calciatore ecuadoriano
 Fabián Alberto O'Neill Dominguez – ex calciatore uruguaiano
 Fabricio Domínguez – calciatore uruguaiano, centrocampista
 Federico Domínguez – calciatore argentino nato nel 1976
 Federico Domínguez – calciatore argentino nato nel 1991
 Francisco Serrano y Domínguez – militare e politico spagnolo
 Guillermo Dominguez – tenore venezuelano
 Gustavo Adolfo Domínguez Bastida – poeta e scrittore spagnolo
 Gustavo Augusto Poyet Domínguez – allenatore ed ex calciatore uruguaiano
 Hugo Ruiz Dominguez – pugile messicano
 Idekel Domínguez – calciatore messicano, difensore
 Jesús Clavería Domínguez – ex giocatore di calcio a 5 spagnolo
 Jonathan Emmanuel Orozco Domínguez – calciatore messicano, portiere
 José Dominguez – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
 José Bravo Domínguez – calciatore spagnolo
 José Antonio Domínguez Bandera – vero nome dell'attore e regista spagnolo Antonio Banderas
 José Félix Domínguez – schermidore argentino
 José López Domínguez – politico spagnolo
 Josefa Ortiz de Domínguez – rivoluzionaria messicana
 Juan Carlos Domínguez – ex ciclista su strada spagnolo
 Juan Carlos Domínguez – ex calciatore argentino
 Juan Guillermo Domínguez – calciatore colombiano
 Juan Domínguez Lamas – calciatore spagnolo
 Julio Domínguez – calciatore messicano
 Leinier Domínguez – scacchista cubano
 Lourdes Domínguez Lino – ex tennista spagnola
 Lucas Domínguez – calciatore cileno
 Marco Domínguez – calciatore canadese naturalizzato guatemalteco, centrocampista
 María Teresa Francville Domínguez – modella italiana
 Marta Domínguez – ex mezzofondista e siepista spagnola
 Miguel Domínguez – politico, rivoluzionario e avvocato messicano
 Mikel San José Domínguez – calciatore spagnolo
 Nicolás Domínguez – calciatore argentino
 Oralia Domínguez – mezzosoprano messicano
 Óscar Domínguez – pittore spagnolo
 Óscar Eduardo Villa Domínguez – calciatore messicano
 Pablo Domínguez Prieto – presbitero, filosofo e teologo spagnolo
 Pablo Hernández Domínguez – calciatore spagnolo
 Patrice Dominguez – tennista francese
 Pedro Juan Benítez Domínguez – calciatore paraguaiano
 Pedro Tanausú Domínguez Placeres – calciatore spagnolo
 Rafael Hipólito Mejía Domínguez – politico dominicano
 Roberto Domínguez – calciatore salvadoregno
 Rogelio Domínguez – calciatore e allenatore argentino
 Sebastián Domínguez – calciatore argentino
 Silvia Domínguez Fernández – cestista spagnola
 Silvio Rodríguez Domínguez – musicista cubano

Geografia 
Comitán de Domínguez, città nello stato del Chiapas, Messico
Dr. Belisario Domínguez, comune del Messico
Metapa de Domínguez, centro abitato del comune di Metapa, nello stato del Chiapas, Messico

Altro 
22685 Dominguez, asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Domingues